Лашапе́ль-суз-Обена́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Обена. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07122.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1430 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 982 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 685 были экономически активными, 297 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 685 активных работали 614 человек (334 мужчины и 280 женщин), безработных было 71 (40 мужчин и 31 женщина). Среди 297 неактивных 68 человек были учениками или студентами, 92 — пенсионерами, 137 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш